Rosa Maria Marcé i Recasens, catedràtica de la Universitat Rovira i Virgili especialitzada en quimí analítica
 Rosa Maria Marcé, nedadora, pionera de la natació sincronitzada a Espanya